Лос Куатро Ерманос има више значења:

 Лос Куатро Ерманос (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Куатро Ерманос (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Куатро Ерманос (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Куатро Ерманос (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Куатро Ерманос (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Куатро Ерманос (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Куатро Ерманос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Куатро Ерманос (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Куатро Ерманос, Ранчо (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Куатро Ерманос (Иксил), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику